Cres sziget Horvátországban
Cres város Horvátországban